

Persone 
 George Stanger – calciatore neozelandese
 Stanley Stanger – aviatore canadese
 Tony Stanger – ex rugbista a 15, allenatore di rugby a 15 e dirigente sportivo britannico
 William Stanger – botanico sudafricano

Altro 
 Stanger – località del Sudafrica